euro – waluta części krajów Unii Europejskiej
 Euro – normy emisji spalin w Europie
 Euro – europejski turniej piłki nożnej
 € – symbol euro
 „Euro” – włoski niszczyciel typu Lampo z przełomu XIX i XX wieku
 „Euro” – włoski niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Euro” – włoska fregata rakietowa typu Maestrale z lat 80. XX wieku
 Zobacz też
 eurodance
 euro trance
 eurogra
 RTV Euro AGD – polska sieć handlowa
 SCART – eurozłącze